

Personnalités
 Mickey Finn (1933-1989) est un acteur américain
  (1938-2007) est un inventeur américain (armement et sports)
 Mickey Finn (1947-2003) est un percussionniste britannique, membre de T. Rex
 Mickey Finn (1947-2013), de son vrai nom Michael Finn Waller, est un guitariste irlandais de style blues et hard rock

Divers
  est une bande dessinée américaine (1936-1976), œuvre de  (1896-1970), dont le personnage principal est un policier new-yorkais nommé « Mickey Finn »
 Mickey Finn est le nom d'une boisson frelatée, inventée par un tenancier de bar de Chicago nommé « Mickey Finn »
 Mickey Finn est une mouche de type streamer autrefois nommée Red and yellow bucktail.